Чемпионат Бразилии по кёрлингу среди смешанных пар 2017 проводился с 15 по 19 ноября 2017 года в городе Ванкувер (Канада) на арене Vancouver Curling Club. Турнир проводился в 3-й раз.

Команда-победитель получала право до следующего чемпионата представлять Бразилию как её смешанная парная сборная на международной арене, в том числе на чемпионате мира 2018, который проводился в апреле 2018 в городе Эстерсунд (Швеция).

В чемпионате принимали участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в истории розыгрышей чемпионата) команда Aline Lima / Марсиу Серкинью (Марсиу Серкинью стал чемпионом Бразилии 2-й раз и 2-й раз подряд), победившая в финале команду Alessandra Barros / Scott McMullan. Бронзовые медали завоевала команда Лусиана Баррелла / Marcelo Mello.

Формат турнира 
Сначала на групповом этапе все команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, играющийся по системе плей-офф Пейджа, выходят команды, занявшие в группе места с 1-го по 4-е: в «четвертьфинале-1» встречаются команды, занявшие в группе 1-е и 2-е места, победитель проходит прямо в финал; в «четвертьфинале-2» встречаются команды, занявшие в группе 3-е и 4-е места, победитель проходит полуфинал, где встречается с проигравшим в «четвертьфинале-1» за выход в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 
{{Плей-офф кёрлинг 
|RD1=Четвертьфиналы
|RD2=Полуфинал
|RD3=Финал

|RD1-seed1=1
|RD1-team1={{nobr|Aline Lima / Марсиу Серкинью}}
|RD1-score1=7
|RD1-seed2=2
|RD1-team2=
|RD1-score2=5

|RD1-seed3=3
|RD1-team3={{nobr|Alessandra Barros / Scott McMullan}}
|RD1-score3=8
|RD1-seed4=4
|RD1-team4=
|RD1-score4=1

|RD2-seed1=
|RD2-team1=
|RD2-score1=7
|RD2-seed2=
|RD2-team2={{nobr|Alessandra Barros / Scott McMullan}}
|RD2-score2=9

|RD3-seed1=
|RD3-team1=

Итоговая классификация

Примечания 

Спорт в Бразилии в 2017 году
Чемпионаты Бразилии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Ванкувере
Ноябрь 2017 года